Tarzan the Ape Man (1932): een film uit 1932
Tarzan, the Ape Man (1959): een remake van deze film uit 1959
Tarzan, the Ape Man (1981): een remake van deze film uit 1981